DSM – diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych (z ang. Diagnostic and statistical manual of mental disorders)
 DSM – przedsiębiorstwo w Holandii notowane na giełdzie w Amsterdamie